Kim Jong-chul (en coreano: 김정남; Pionyang, 25 de septiembre de 1981) es el cuarto  hijo de Kim Jong-il y el segundo de la relación de Ko Yong-hee con el expresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la República Popular Democrática de Corea.

Desde la enfermedad de Kim Jong-il, que según la televisión surcoreana padecía cáncer, se cuestionó sobre la sucesión de Kim Jong-il; después del descarte del primer hijo, tras ser sorprendido en 2001 en Tokio, Japón, viajando con pasaporte falso, en 2009 algunas informaciones indicaban que sería él el heredero, pues fue colocado en un puesto bajo del Partido de los Trabajadores de Corea como ocurrió con Kim Jong-il antes de ser nombrado heredero. Sin embargo, finalmente, con la muerte de su padre el 17 de diciembre de 2011, a causa de una "fatiga física" en un tren, según la KCTV, se nombró el 19 de diciembre de 2011 como sucesor a su hermano pequeño Kim Jong-un.

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 
 "Kim Jong Chol - Leadership Succession"/ "Kim Jong Chol- el liderazgo de la sucesión  (GlobalSecurity.org - 27 de abril de 2005) (en inglés)

Personas de Pionyang
Políticos de Corea del Norte
Familia de Kim Il-sung
Norcoreanos del siglo XXI